Talvitienjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Vintervägssjön eller Vintervägtjärn.

Pikku Talvitiejärvi, sjö i Gällivare kommun,  (2,99 ha)
Talvitiejärvi, sjö i Gällivare kommun, 
Talvitienjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (5,14 ha)
Talvitienjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 749068-178720), sjö i Pajala kommun, 
Talvitienjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752239-178307), sjö i Pajala kommun,

Se även 
Vintervägtjärn

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn